Brunnby kan syfta på:

 Brunnby socken – socken i Skåne
 Brunnby landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län
 Brunnby församling – en församling i Luggude kontrakt i Lunds stift
 Brunnby kyrka – en kyrkobyggnad i Brunnby kyrkby
 Brunnby kyrkby – ett bostadsområde i Höganäs kommun
 Brunnby distrikt – ett distrikt i Höganäs kommun och Skåne län
 Brunnby sluss – en dubbelsluss på den östgötska delen av Göta kanal
 Brunneby herrgård – en herrgård vid Göta kanal nära Borensberg
 Brunnby, Skuttunge socken – by i Skuttunge socken, Uppsala kommun
 Brunnby, Vendels socken – by i Vendels socken, Tierps kommun
 Brunnby, Börje socken – en by i Börje socken, Uppsala kommun